AEZ, un sigle, peut signifier :
 AEZ est un fabricant de pièces d'automobiles spécialisé dans les pièces de personnalisation automobile.